Варецкая, Валентина Фёдоровна (1900-1981) — советская театральная актриса. Заслуженная артистка УССР (1930)
 Варецкая, Светлана Петровна (род. 1951) — советская и украинская актриса театра и кино. советская, российская и украинская актриса. Заслуженная артистка УССР (1979).